Вагино — название населённых пунктов в России:
 Вагино — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Вагино — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Вагино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Вагино — село в Боготольском районе Красноярского края (Вагинское сельское поселение).
 Вагино — посёлок в Боготольском районе Красноярского края (Критовское сельское поселение).
 Вагино — село в Белозерском районе Курганской области.